Kanaalzone (Brussel)
Haven van Gent, Gentse Kanaalzone; andere naam voor de Haven van Gent
Kanaalzone (Gent-Terneuzen); Het gehele industriegebied langs het Kanaal Gent-Terneuzen, alsmede de aanliggende kernen
Kanaalzone (Tilburg); industrieterrein in Tilburg
Panamakanaalzone